Кра́слава (, ; до 1917 года — Креславка, Краславка, Креслав, Креславль) — город на юго-востоке Латвии на берегу Даугавы, административный центр Краславского края.

Статус города Краслава получила в 1923 году. На 1 января 2019 года в городе проживал 6981 человек.

История

Доисторические сведения 
Первое поселение в районе нынешней Краславы возникло ещё в эпоху неолита (IV—II тысячелетия до н. э.) в местечке Адамова, в 1 км от города. А чуть позднее в Адамове, Цимошках, Айшпурах, Пундурах и в других местах — захоронения предков из железного века.. В III—II тысячелетии до н. э. здесь жили финно-угорские племена, позднее — балты, из которых в VIII веке нашей эры выделились латгалы.

В окрестностях города находятся археологические памятники — городища Саулескалнс, Дубовка, Робежниеки. В 1934 году на Саулескалнсе был найден клад X—XI веков (бронзовые и железные ожерелья, фибулы, подвески, топоры, наконечники копий), а в 1936 году — клад серебряных украшений IX века.

Под властью Полоцкого княжества 

По одной из версий, город получил название от второго имени Рогнеды — Горислава. Предполагается, что княжна Рогнеда, дочь полоцкого князя Рогволода, была в Х веке правительницей местной округи. Существует также легенда, что на нынешней Театральной горке стоял замок Рогнеды.

Примерно до 1239 года нынешний Краславский край входил в древнелатгальское Ерсикское княжество, в котором правил Всеволод. Оно, также как и Кукейносское княжество (ныне Кокнесе), находилось в вассальной зависимости от Полоцкого княжества.

Под властью Ливонского ордена 
В XIII веке территория перешла в подчинение крестоносцам, как и другие земли латгалов. Вначале была захвачена Орденом меченосцев, а после его разгрома подчинялась Ливонскому ордену.

В письменных источниках первый раз упомянута в XIV веке, когда здесь был построен укреплённый товарный склад для Ливонского ордена, расположенный на нынешней Театральной горе.

В 1558 году магистр Ливонского ордена Фюрстенберг передал Креслау в лен своему вассалу Энгельберту Плумперу.

Под властью Речи Посполитой 

В 1559 году Иван Грозный захватил Динабург. Он поставил динабургским воеводой местного дворянина Людвига Плятера.

В ходе Ливонской войны, во время перемирия 1559 года ливонский ландмейстер Тевтонского ордена Готхард Кетлер, под давлением войны с Иваном Грозным, заключил в Вильне с великим князем литовским Сигизмундом II соглашение, по которому земли ордена и владения рижского архиепископа переходили под протекторат Великого княжества Литовского.

Но как только к Динабургу приблизились войска польского короля Стефана Батория, Плятер открыл им ворота, тем самым заслужив от поляков графский титул и чин старосты Динабургского.

В 1566 году на этой территории было образовано Задвинское герцогство. До 1569 года герцогство было провинцией Великого княжества Литовского, после Люблинской унии стало кондоминиумом Польши и Литвы.

В 1569 году Креслау перешёл в собственность канцлера герцога Курляндии и Семигалии Михаэля фон Бруннова и его наследников, что в 1603 году подтвердил польский король Сигизмунд III. В этот период, в 1580-е годы, в Креслау был построен первый деревянный католический костёл.

Правление рода Вольфов 
С 1636 года Креслау перешёл во владение род Людингаузен-Вольфов. Иезуит Георг фон Людингаузен Вольф — староста Динабурга, отец Фридриха (:de:Friedrich von Lüdinghausen Wolff), писал: «Я просил, чтобы меня направили в Индию, а вместо этого назначили в Креслау. Однако я ничего потерял, так как и здесь обнаружил „индусов“, поскольку большая часть населения — язычники». В 1676 году иезуит Иеремия фон Людингаузен Вольф построил для католического прихода новый деревянный костёл.

Правление рода Плятеров 

В 1721 году закончилась Северная война: Шведская Ливония стала частью России, а Польская Ливония (Инфлянты Польские) — практически вся Латгалия — осталась под управлением Речи Посполитой. На месте бывшей Шведской Ливонии создана Рижская (позднее Лифляндская) губерния.

С 1725 года Креславка принадлежала роду Чапских. В 1729 году Ян Людовик Плятер купил у Яна Чапского за 14 000 талеров Креславку — 40 дворов и четыре каменных здания (граф Ян Людвик Плятер — потомок Людвига Плятера, который открыл ворота Динабурга Стефану Баторию и возвёл там костёл святого Петра). В этом же году он переезжает из усадьбы в Малой Индрице в Креславку, которая впоследствии принадлежала его потомкам почти двести лет — до отчуждения имущества перед Первой мировой войной.

В 1729 году населённый пункт получает права посёлка и граф Ян Людвиг Плятер строит здесь свой дворец. Его сын Константин Людовик Плятер был мстиславским воеводой, когда получил в наследство Креславку в 1737 году. Он собирался сделать её центром всей Латгалии, намереваясь перенести туда все административные учреждения из Динабурга.

Одним из первых зданий, построенных в 1729—1737 годах, было здание нынешней аптеки. В 1755—1767 годах строится римско-католический костёл с каплицей святого Доната (1818 год) и алтарь с картиной «Святой Людовиг отправляется в крестовый поход» (1884 год). В 1757 году открывается первое учебное заведение в Латгалии — Креславская духовная семинария. В 1754 году епископ Антоний Островский приглашает конгрегацию священников, основанную Святым Винсентом де Полем в XVII веке в Париже при костёле Святого Лазаря, с целью руководства Креславской духовной семинарией, а также подготовки священников для местных церквей. По окончании обучения можно было продолжать получение образования в Виленской духовной семинарии.

Во времена первого раздела Речи Посполитой 
До этого Креславка была в составе Задвинского герцогства, но в 1772 году, в результате первого раздела Речи Посполитой, эта территория вошла в состав Российской империи.

В 1778 году Креславку унаследовал Август Иероним Гиацинт Плятер (1750—1803), младший сын Константина Плятера.

В 1782 году императрица Екатерина II продаёт большое количество государственных крестьян, и графу Августу Плятеру в аренду было передано 3062 крестьянских двора. На протяжении многих десятилетий арендатор жестоко эксплуатировал «своих» крестьян. Среди крестьян были волнения, но Плятер, обратившись за помощью к губернатору, получил армейский полк для их усмирения. В 1797 году он в качестве представителя Полоцкой губернии участвовал в церемонии коронации императора Павла I в Санкт-Петербурге.

В 1789 году было построено каменное здание для больницы, которая стала первой в Инфлянтии.

В составе Российской империи 

После третьего раздела Речи Посполитой Креславка находилась в составе Динабургского (позднее Двинского) уезда Витебской губернии Российской империи. Имела статус местечка.

В 1803 году состоялся династический брак двух старинных богатых и могущественных родов. Иоганн Тадеуш фон Зиберг выдал замуж за графа Михаила Брель-Плятера из Креславки (1777—1863) свою дочь и последнюю представительницу рода Зибергов Изабеллу-Хелену (1785—1849).

В 1811 году иезуиты перенесли свою гимназию в Креславку, где она оставалась до 1815 года. В 1814 году открыта уездная школа, которую содержали монахи миссионерского ордена.

Через Креславку прошли войска Наполеона Бонапарта. На местном кладбище можно найти могилу его внебрачного сына от местной дворянки.

В 1826 году был опустошительный пожар, после которого Креславка уже не могла считаться центром Латгалии. В 1829 году, когда собирались закрыть школу, граф Адам Платер отдал здание библиотеки на нужды школы. Однако в 1854 году уездная школа была перенесена в Режицу.

Православная церковь святого Георгия строилась с 1840 по 1859 годы. Церковь была предусмотрена для нужд православных и старообрядцев.

Около 300 лет на территории Латгалии проживают русские старообрядцы, которые основали в Креславке моленную. Официально приход старообрядцев зарегистрировали только в 1850 году.

В 1852 году в Креславке имелось 3030 жителей, 389 больших домов, из них — 32 каменных, фабрика по обработке кожи и мастерская по изготовлению печных изразцов.

Леон (1836—1863) и Казимир (ум. 1863) Плятеры были участниками Польского восстания 1863—1864 гг. 13 апреля 1863 года рядом с Креславкой группа повстанцев из местных помещиков, под начальством Плятеров и Миля, напала на русский транспорт с оружием. Нападение было отбито. В 1870—1872 годах в местечке дислоцировался 27-й артиллерийский парк.

В 1897 году в Креславке проживало 7834 человека, из них: православных — 1513, католиков — 1874, иудеев — 4051 чел.

С января 1919 года и до весны 1920 года Креславка (Краслава) была в составе Социалистической Советской Республики Латвии.

Независимость Латвии и получение статуса города 
В 1920 году Двинский, Люцинский и Режицкий уезды вошли в состав независимой Латвийской республики.

Статус города был получен в 1923 году. Первым городским головой Краславы с 1922 по 1926 год стал Луциан Гжибовский (1891—1971).

С 1927 по 1932 год городским головой являлся Моисей Рабинович (1882—1941). Ещё в 1922 году, будучи заместителем городского головы Краславы, он активно выступал за присвоение Краславе статуса города. Моисей Рабинович был также автором герба Краславы — это серебряная лодка с пятью вёслами на синем фоне. Пять вёсел лодки символизируют основные национальности населения Краславы — латыши, поляки, евреи, русские, белорусы.

Установление Советской власти и времена Второй мировой войны 
17 июня 1940 года в Латвию вошли части Красной армии. Была легализирована коммунистическая партия. Коммунисты Краславы активно включились в мероприятия по пропаганде — организовывали шествия и митинги. Городским головой назначили Владислава Пазауцу.

15 июля 1940 года по всей Латвии прошли выборы в Сейм. Участие в выборах было обязательным. 5 августа 1940 года Латвия вошла в состав СССР.

Началась национализация предприятий, свои посты потеряли многие должностные лица. В школах были ликвидированы организации скаутов, гайд и мазпулков. Изменились программы обучения: было запрещено преподавание религии, из литературы вычеркнуты имена многих латышских писателей и поэтов. Ввели новые предметы: конституцию СССР, историю СССР. Учредили пионерскую и комсомольскую организацию, кружки атеистов. Были составлены списки «антисоветских элементов» для депортации в Сибирь. 14 июня 1941 года из Краславы выслали 21 человека, среди них был городской голова Краславы Антон Рускулис с женой Эвой.

С началом Великой Отечественной войны, уже в первые дни, Краслава подверглась бомбардировкам германской авиации — горели дома, появились первые жертвы среди гражданского населения. 25 июня 1941 года западнее города (в частности, у Краславского городища) заняли оборону подразделения 112-й стрелковой дивизии 51-го стрелкового корпуса 22-й армии Западного фронта.

С 1 по 3 июля идут тяжёлые оборонительные бои, Краслава трижды переходит из рук в руки.

4 июля подразделения 112-ой стрелковой дивизии под натиском численно и технически превосходящих сил противника отходят восточнее города. О накале боёв за Краславу говорит тот факт, что вечером 3 июля в этом районе погибает командир немецкой 121-ой пехотной дивизии генерал-майор Отто Ланцелле — первый немецкий генерал, убитый с начала Великой Отечественной войны. В 1994 году сын генерала Крафт Ланцелле на месте гибели отца установил памятный камень с надписью на трёх языках (латышском, немецком и русском): «Жертвам. 1941—1945». Этот памятник снесён в ноябре 2022 года.

27 июля 1941 года из Краславы в Даугавпилсское гетто были депортированы более 1350 евреев. 23 августа 1941 года на западной окраине Краславы были расстреляны 200 евреев. В 1942 году 51 жителя Краславы вывезли на принудительные работы в Германию.

В ночь на 22 июля 1944 года произошёл бой у Краславы. 83-й стрелковый корпус 4-й ударной армии советских войск атаковал части германской армии в направлении Краславы. Немцы отступили, и в 4:30 советские войска заняли город.

Город после Второй мировой войны 
Во время войны Краслава не особенно пострадала, поэтому восстанавливать город почти не пришлось. В середине 1950-х годов построены первые общественные здания: дом культуры (сейчас дом спорта), здание партийного комитета (сейчас краевая дума), был обустроен спортивный стадион в парке. В 1950-е годы построены льнозавод, двухэтажные жилые дома на улице Маскавас (сейчас — Ригас).

В 1960-е годы возведены производственные объекты — деревообрабатывающий завод на бывшей Пионерской улице, производственная база МСО, комплекс «Сельхозтехники», а также бытовые, культурные и образовательные учреждения — кинотеатр «Заря», новое здание детского сада на бывшей улице  (сейчас — Резекнес), универмаг, здание школы на улице Райня, дом культуры и три жилых дома рядом с костёлом.

В 1970-е годы были построены завод сухого молока, Краславский филиал швейной фабрики «Латвия», детские сады, средняя школа на горе возле замка графов Платеров, где сейчас находится Краславская основная школа, несколько пятиэтажных жилых домов в центре города. Открылись гостиница «Краслава», комбинат бытового обслуживания, новая поликлиника. В связи со строительством жилых домов нарушилась старая городская планировка, уникальные, характерные только для Краславы деревянные дома были снесены либо перед ними построены многоэтажные дома.

В 1980-е годы построены новое здание дома пионеров в парке у Малой мельницы, детские сады, производственная база Восточных электрических сетей на бывшей улице  и много жилых домов. Появился совершенно новый микрорайон в восточной части города, где когда-то был аэродром для нужд больницы и садились маленькие санитарные самолёты и вертолёты. Было построено здание средней школы «Varavīksne» на месте бывшего аэродрома.

Обустроено братское кладбище советских воинов в парке, в 1965 году — братское кладбище жертв нацизма в восточной стороне города, мемориал жертв нацизма на улице Удришу, а также памятный ансамбль погибшим краславчанам в сквере на перекрёстке улиц Бривибас и Лачплеша.

Краслава после восстановления независимости Латвии 
В начале 1990-х годов в Краславе восстановлены исторические названия улиц. Начинает работу польская школа, детская художественная школа, Краславское телевидение. В 1994 году закончено строительство моста через Даугаву.

29 мая 1994 года состоялись первые выборы в самоуправление после восстановления независимости. В выборах участвуют списки двух партий, избраны 11 депутатов. Председателем городской думы избран Янис Трачум.

Население 
На 1 января 2015 года по данным Центрального статистического управления Латвии численность населения города составила 8300 жителей.

Национальный состав города согласно переписи населения 1989 года и по оценке на начало 2015 года:

 Население на 1999 год — 12028 чел., из них: латыши — 37,5 %, русские — 27,2 %, белорусы — 21,7 %, поляки — 10,2 %.
 Население (на начало года, человек): 1989 год — 12 434; 1995 год — 12 207; 2000 год — 11 414; 2005 год — 10 556; 2010 год — 9395; 2015 год — 8300.

Транспорт

Железнодорожный транспорт 
Железнодорожная станция Краслава находится за пределами городской черты, на территории Удришской волости.

В настоящее время перевозка пассажиров осуществляется: каждый день курсирует поезд Рига — Краслава.

Автодороги 
Через город проходит автомагистраль  Рига — Даугавпилс — Краслава — Патарниеки (граница Белоруссии), продолжением которой является  (Витебск — Полоцк — контрольно-пропускной пункт Бигосово / граница Латвии)).

К Краславе подходят региональные автодороги  Краслава — Дагда,  Краслава — Прейли — Мадона и  Скрудалиена — Каплава — Краслава.

Среди местных автодорог важной является  Краслава — Извалта — Шкелтова — Аглона.

Междугородное автобусное сообщение 
Основные маршруты: Краслава — Даугавпилс — Рига; Краслава — Витебск; Краслава — Аглона — Резекне; Краслава — Аглона — Прейли.

Известные уроженцы 
 Скопец, Залман Алтерович (1917—1984) — советский математик
 Динере, Цецилия (1919—1996) — поэт, родилась в Краславе в еврейской семье, умерла в Израиле
  — спринтер, родился в 1950 году в Краславе, вице-чемпион Мюнхенской олимпиады 1972 года

Города-побратимы 
  Дзержинск, Белоруссия.
  Александрув-Лодзинский, Польша.
  Поддембице, Польша.
  Волоколамск, Россия.
  Вадстена, Швеция.

См. также 
 Днепро-двинская культура
 Ливонская хроника
 Лиелиндрица
 Плятеры

Примечания

Литература 
 
 
 
 Krasław/ Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. T. IV: Kęs — Kutno. Warszawa 1883.
 Krasław/ Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. T. XV, cz. 2: Januszpol — Wola Justowska. Warszawa 1902.

Ссылки 
 Официальный сайт Краславского края
 О замке Краславы
 Информация о Краславе на туристическом портале mesta.lv
 Информация о Краславе в топонимической базе данных
 

 
 
Города на Западной Двине